Vipasnoie (Djankoi), localitat de Crimea, a Rússia
 Vipasnoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia